Weindl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Weindl (1895–1966), österreichischer Politiker (ÖVP), Landwirt und Unternehmer
 Petrus II. Weindl (1879–1943), österreichischer Priester, Abt von Michaelbeuern